Адигезалов () — азербайджанская фамилия.

Известные носители 
 Адигезалов, Аскер-бек (псевдоним — Герани, 1857 — 1910) — азербайджанский общественный и театральный деятель. 
 Адигезалов, Васиф Зульфугар оглы (1935—2006) — азербайджанский композитор.
 Адигезалов, Зульфи Самед оглы (1898—1963) — азербайджанский певец-ханенде.
 Адигезалов, Рауф Зульфугар оглы (1940—2002) — азербайджанский скрипач и певец. 
 Адигезалов, Тельман Аббасгулу оглы (1953—2010) — азербайджанский актёр театра и кино.
 Адигезалов, Ялчин Васиф оглы (род. 1959) — азербайджанский дирижёр.